Jabłonka (polnisch „junges Apfelbäumchen“ und in ähnlicher Schreibweise auch in vielen anderen slawischen Sprachen) steht für:

 Aleksandra Jabłonka (* 1988),  polnische Popsängerin
 Jabłonka (Gaci), ein Zufluss des Gaci
 Jabłonka (Hoczewka), ein Zufluss der Hoczewka

Orte:
 Jabłonka (Dźwierzuty) (bis 1938: Jablonken, 1938–1945 Wildenau (Ostpr.), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen), ein Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jabłonka (Nidzica) (bis 1938: Jablonken, 1938–1945 Seehag, Kreis Neidenburg, Ostpreußen), ein Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jabłonka (Ostróda) (bis 1945: Jablonken, Kreis Osterode, Ostpreußen), ein Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jabłonka (Kleczew), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Jabłonka (Waśniów), eine Ortschaft im Powiat Ostrowiecki, Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Jabłonka (Dydnia), ein Dorf im Powiat Brzozowski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Jabłonka (Powiat Nowotarski), ein Dorf und Landgemeinde im Powiat Nowotarski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen  
 Jabłonka (Śliwice), ein Dorf im Powiat Tucholski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Jabłonka (Trzciel) (bis 1945: Rohrsee), ein Dorf im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Jabłonka (Poddębice), ein Dorf im Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź, Polen
 Jabłonka (Wyśmierzyce), eine Ortschaft im Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Jabłonka (Branice) (bis 1945: Klemstein), ein Dorf im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln, Polen 
 Jabłonka (Chojnice), eine Kolonie im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Jablonka (slowakische Schreibweise)
 Jablunka (russische und ukrainische Schreibweise)